Jadranka Đokić – chorwacka aktorka
 Konstantyn (Đokić) – serbski biskup
 Dušan Đokić – piłkarz
 Željko Đokić
 Momčilo Đokić
 Rade Đokić – bośniacki piłkarz

Zobacz też:
 Dokić